Redd – band argentina formata nel 1977

Persone 
 Jamie Redd – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
 Lambert Redd – lunghista statunitense
 Michael Redd – ex cestista statunitense
 Sharon Redd – cantante statunitense
 Trippie Redd – rapper e cantante statunitense

Altro 
 Redd Inc. – film del 2012 diretto Daniel Krige